Fritz Loewe är en platå i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Frankrike gör anspråk på området.

Källor 

Slätter i Östantarktis
Frankrikes anspråk i Antarktis